

Araldica 
 Ferro – metallo araldico
 Ferro da fucile – figura araldica

Antroponimi 
 Ferro – cognome di lingua italiana

Geografia 
 Puerto Ferro – circoscrizione di Porto Rico
 Serra di Ferro – comune francese
 Meridiano di Ferro – antica alternativa al meridiano di Greenwich

Persone 
 Ferro, soprannome di Francisco Reis Ferreira (1997) – calciatore portoghese
 Andrea Ferro (1967) – sportivo italiano
 Andrea Ferro (1972) – politico italiano
 Antonio Ferro (1896-1937) – calciatore argentino
 Camillo Ferro (1894-...) – arbitro di calcio italiano
 Cosimo Ferro (1962) – schermidore italiano
 Costanza Ferro (1993) – sincronetta italiana
 Emanuele Ferro (1886-1915) – militare italiano
 Fiona Ferro (1997) – tennista francese.
 Gabriele Ferro (1988) – motociclista italiano
 Gabriele Ferro (1937) – direttore d'orchestra italiano
 Giacinto Ferro (1943-2016) – attore italiano
 Gianluca Ferro (...) – chitarrista italiano di rock progressivo
 Giorgio Ferro (1921-1944) – partigiano italiano
 Giovanni Ferro (1901-1992) – arcivescovo di Reggio Calabria
 Giovanni Ferro (antifascista) (1911-2008) – antifascista, scrittore e storico italiano
 Giuseppe Maria Di Ferro (1774-1836) – storico italiano
 Greta Ferro (1995) – modella e attrice italiana
 Guglielmo Braccio di Ferro (1010-1046) – capitano di ventura normanno
 Guido Ferro (1898-1976) – ingegnere italiano
 Lida Ferro (1915-2012) – attrice italiana
 Luca Ferro (1978) – calciatore italiano
 Luigi Ferro (...-...) – calciatore italiano
 Luigi Enrico Ferro (1903-1975) – violinista italiano
 Marise Ferro (1905-1991) – scrittrice, giornalista, saggista e traduttrice italiana
 Martino Ferro (1974) – scrittore italiano
 Massimo Giuseppe Ferro (1959) – imprenditore, arbitro di calcio e politico italiano
 Matteo Ferro (1992) – rugbista a 15 italiano
 Maurizio Ferro (1959) – cestista italiano
 Óscar Ferro (1967) – calciatore uruguaiano
 Pablo Ferro (1935-2018) – disegnatore e regista cubano
 Paolo Ferro (1959) – calciatore italiano
 Pietro Antonio Ferro (1570-...) – pittore italiano
 Roberto Di Ferro (1930-1945) – partigiano e operaio italiano
 Tiziano Ferro (1980) – cantautore italiano
 Tullio Ferro (1957) – cantautore, compositore e chitarrista italiano
 Turi Ferro (1921-2001) – attore teatrale e cinematografico italiano
 Vincenzo Ferro (1925) – attore, doppiatore e regista italiano
 Wanda Ferro (1968) – politica italiana

Cognome composto
 Cesare Ferro Milone (1880-1934) – pittore italiano
 Eduardo Ferro Rodrigues (1949) – politico portoghese
 Francesco Ferro Milone (1926-2022) – neurologo, neuroscienziato e chirurgo italiano
 Giovanni Ferro Luzzi (1834-1910) – magistrato e politico italiano
 Salvatore Ferro Berardi (1767-1819) – vescovo cattolico italiano
 Stefano Ferro di Rouen (XI secolo-prima del 1144) – vescovo e monaco cristiano normanno

Scienze 
 Ferro – elemento chimico
 Ferro-actinolite – minerale
 Ferroaluminoceladonite – minerale
 Ferro-aluminotschermakite – minerale
 Ferro-anthophylite – minerale
 Ferro-eckermannite – minerale
 Ferro-edenite – minerale
 Ferro nativo – minerale
 Protomangano-ferro-anthophyllite – minerale
 Sali di ferro – categoria di sali
 Sodic-ferro-anthophyllite – minerale

Altro 
 Ferro – famiglia storica siciliana
 Ferro da stiro – elettrodomestico
 Ferro di cavallo – protezione per gli zoccoli dei cavalli
 Ferro Lad – personaggio dei fumetti DC Comics
Ferro – documentario su vita e carriera di Tiziano Ferro

Pagine correlate 
Ferri